La Pharazie est un domaine fictif appartenant au décor de campagne de Ravenloft, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il est inspiré de l'Égypte antique telle que fantasmée dans la littérature fantastique, sur un mode horrifique. La Pharazie fait partie des îles de la Terreur, où elle est apparue en l'an 590 du calendrier barovien.

Géographie 

Située dans le territoire des Désolations d'Ambre, près des domaines de Sébua et d'Har'Hakir, la Pharazie est une terre essentiellement désertique. Quelques étroites rivières peuplées de crocodiles parsèment le domaine.

La principale ville, Phiraz, se trouve au centre du pays. C'est une ville de constructions carrées, bâties en briques de pierre couvertes de plâtre chaulé. Les bâtisses les plus opulentes sont quant à elle faites de pierre polie décorée de mosaïques.

Histoire

Population 

Forte de  habitants, la Pharazie est essentiellement peuplée d'humains (99 % de la population), faisant partie de l'ethnie pharazienne.

Politique et économie

Gouvernement 

La Pharazie est gouvernée par le pharaon Diamabel le Juste.

Économie

Centres d'intérêt 

 Phiraz, la capitale.

Sources 

 Andrew Cermak, John W. Mangrum, Andrew Wyatt, Ravenloft : Livre de règles, Hexagonal, 2002, 

Ravenloft